Decho ist der Name von:

Fritz Decho (1932–2002), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
Ilse Decho (* 1915 oder 1919, † 1978), deutsche Glas- und Porzellangestalterin